Campo Inglese ima više značenja:
 Campo Inglese, Latina
 Campo Inglese, Messina